Олимпија може да се односи на:

 Олимпија (Грчка), светилиште у Грчкој, место одржавања античких Олимпијских игара
 Олимпија (САД), град у САД, главни град државе Вашингтон
 Олимпија (Бразил), град у Бразилу,
 КК Унион Олимпија, кошаркашки клуб из Љубљане.
 ХДД Тилија Олимпија, хокејашки клуб из Љубљане.
 ХК Олимпија, хокејашки клуб из Љубљане.
 Олимпија (ваздухопловна једрилица)